Соревнования по софтболу на Панамериканских играх 1987 проходили с 9 по 20 августа. В турнире участвовали 10 мужских и 8 женских сборных.

В мужском турнире чемпионами Игр стала (в 3-й раз в своей истории и 3-й раз подряд) сборная Канады, победившая в финале сборную США, бронзовые медали завоевала сборная Кубы.

В женском турнире чемпионами Игр стала (во 2-й раз в своей истории) сборная США, победившая в финале сборную Пуэрто-Рико, бронзовые медали завоевала сборная Канады.

Впервые на турнире по софтболу на Панамериканских играх участвовали мужская сборная Британских Виргинских островов и женская сборная Перу.

Медалисты

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды проходят во второй этап, плей-офф, проводящийся по системе Пейджа; они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Результаты соревнований

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
  (раздел софтбола начинается на стр. 402)
 
 
 
 

1987
Софтбол
1987 год в софтболе
Международные соревнования по софтболу в США